Spencer megye (Indiana)
Spencer megye (Kentucky)